Long cours, terme de marine
 Long Cours, revue trimestrielle
 Long Cours, un roman de Georges Simenon
 Le Long Cours est un jeu de société